Estación de Ciudad de la Justicia puede referirse a:

 Estación de Ciudad de la Justicia, una estación de metro, situada en el municipio español de Málaga;
 Estación de Ciudad de la Justicia, una estación de metro, situada en el municipio español de Hospitalet de Llobregat.